Lehrerinnenbildungsanstalt steht für

allgemein:
 Lehrerinnenbildungsanstalt (Bildungseinrichtung), eine speziell für Frauen und Lehrerinnen eingerichtete Bildungsanstalt

speziell:

 Lehrerinnenbildungsanstalt (Lauenburg), ehemalige Bildungseinrichtung in Lauenburg
 Lehrerinnenbildungsanstalt (Wien), ehemalige Bildungsanstalt für Lehrerinnen

Siehe auch:
 Lehrerbildungsanstalt